Abraze znamená mechanické obrušování. Tento termín se využívá ve více oborech.

 abraze (geologie)
 abraze (stomatologie)
 abraze (gynekologie)

Externí odkazy